En Pologne, Rogóźnia peut désigner :

 Rogóźnia, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates.

 Rogóźnia, un village dans la voïvodie de Mazovie.